Les référendums sur l'indépendance catalane en 2009-2011, sont une série de consultations populaires non-contraignantes et non officielles () organisées par des associations qui se sont tenues dans 168 municipalités de Catalogne sur l'indépendance de la Catalogne d'Espagne. Le premier vote se déroule à Arenys de Munt, le , suivi par des votes à Sant Jaume de Frontanyà le  et dans 166 autres municipalités le . Le vote prend fin en 2011 avec entre autres la ville de Barcelone.

Présentation 

Les électeurs sont les personnes inscrites dans les listes électorales des communes concernées, les habitants de ces communes âgés d'entre 16 et 18 ans et les immigrés non-communautaires vivant dans ces communes. Les bureaux de vote sont contrôlés par des représentants d'associations locales, des élus municipaux ainsi que des observateurs internationaux.

Les résultats du vote du  montrent un taux de participation d'environ 30 % des listes électorales, soit environ . Le « oui » à l'indépendance est largement majoritaire, dépassant les neuf dixièmes des votes, le « non » n'obtenant qu'un infime pourcentage.

Cependant, d'après la lecture faite par les médias catalans et espagnols l'électorat indépendantiste semble s'être bien plus mobilisé que l'électorat espagnoliste.

Phases 

Les consultations sur l'indépendance de la nation catalane, ont eu lieu en plusieurs étapes :
 : la première requête de l'histoire à Arenys de Munt.
 12 et : Deuxième phase de la quaries dans 167 municipalités. Cette phase a été fait en deux jours:
 : la seconde requête de l'histoire à Sant Jaume Frontanyà.
 : Requêtes dans 166 municipalités de Catalogne.
 : troisième phase de consultations.
 : Quatrième étape de consultations, y compris la ville de Gérone.
 : Cinquième étape de consultations.
 : Sixième étape de consultations, y compris la ville de Barcelone.

Résultats 13-D

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Catalanisme
 Indépendantisme catalan
 Manifestation « Catalunya, nou estat d'Europa »

Indépendantisme catalan
Independance
Catalanisme
Catalogne
Catalogne
Catalogne
Catalogne
2009 en Espagne
2010 en Espagne
2011 en Espagne
2009 en Catalogne
2010 en Catalogne
2011 en Catalogne